Якшино — название населённых пунктов в России:

 Вологодская область
 Якшино — деревня в Вытегорском районе.
 Якшино — деревня в Кирилловском районе.

 Ивановская область
 Якшино — деревня в Ильинском районе.
 Якшино — деревня в Новоусадебском сельском поселении Комсомольского района.
 Якшино — деревня в Подозёрском сельском поселении Комсомольского района.
 Якшино — село в Тейковском районе.

 Ленинградская область
 Якшино — деревня в Бокситогорском районе.

 Московская область
 Якшино — деревня в Волоколамском районе.
 Якшино — деревня в Зарайском районе.
 Якшино — деревня в Одинцовском районе.
 Якшино — деревня в городском округе Озёры.
 Якшино — деревня в Пушкинском районе.
 Якшино — деревня в Серпуховском районе.
 Якшино — деревня в Чеховском районе.
 Якшино — деревня в городском округе Шаховская.

 Новгородская область
 Якшино — деревня в Шимском районе.

 Орловская область
 Якшино — село в Новосильском районе.

 Пермский край
 Якшино — деревня в Карагайском районе.

 Свердловская область
 Якшино — посёлок в Таборинском районе.

 Смоленская область
 Якшино — деревня в Новодугинском районе.
 Якшино — деревня в Тёмкинском районе.

 Тверская область
 Якшино — деревня в Калининском районе.
 Якшино — деревня в Кесовогорском районе.
 Якшино — деревня в Кимрском районе.
 Якшино — деревня в Торжокском районе.
 Якшино — деревня в Торопецком районе.

 Тульская область
 Якшино — деревня в Дубенском районе.

 Удмуртия
 Якшино — деревня в Глазовском районе.

 Ярославская область
 Якшино — деревня в Борисоглебском районе.
 Якшино — деревня в Некоузском районе.
 Якшино — деревня в Рыбинском районе.